На территории города Бийск находится ряд водоёмов естественного и искусственного происхождения.

Реки 
 Бия — река, давшая название городу. Основная часть городской застройки находится в пойме этой реки. Река разделяет город на правобережную и левобережную части. Через реку имеется три моста: два капитальных и понтонный.
 Катунь — расположена в непосредственной близости от города, на ее берегах расположены три садоводческих товарищества, территории которых подчинены городу. 
 Обь — слияние рек Бия и Катунь происходит напротив поселка Сорокино (входит в городскую черту). На берегу Оби расположены села Фоминское и Одинцовский посад, входящие в состав города.
 Чемровка — близ села Фоминское. По руслу реки в пределах от устья до села Жаворонки проходит граница раздела между территорией города и Зонального района
 Чеганайка — малая река, бассейн которой целиком находится в пределах территории города. Река берёт своё начало на болоте Волчьем в промышленной зоне и впадает в Обь между селами Одинцовский пасад и Фоминское, входящими в состав города. Река ошибочно часто упоминается как «Чугунайка» и данное наименование (по сведениям очевидцев) получила от существовавшего ранее в с. Фоминское, разговорного диалекта и для простоты называния. Лоции акватории реки Объ с 1 по 17 км опровергают наименование «Чугунайка» данными из речного регистра.
 Ковалёвка — осушенная в 60-х годах XX века река, протекающая в западной части города.

Озёра 
Каскад озёр (с востока на запад): Ковалевское, Мочищенское, Тёплое, Кругленькое — естественные озера со снеговым и родниковым питанием, расположенные вдоль высокого коренного берега поймы реки Бия. В 70-х годах озеро Мочищенское полностью осушено. Уровень озера Теплое существенно снизился и оно заболотилось. Озеро Ковалевское, объявленное в 1990-х годах памятником природы перестало быть таковым и теперь постепенно загрязняется и заболачивается. Озеро Кругленькое расположено в промышленной зоне. После осушения реки Ковалевка, соединяющей озера, озеро Кругленькое начало заболачиваться и пересыхать. Однако, в 70-х годах оно начало возрождаться благодаря добыче песка в его акватории. После строительства в 90-х годах насыпи железной дороги, ведущей к Бийскому олеумному заводу был частично нарушен сток озера. В результате уровень воды в нём вновь повысился.

Архиерейские пруды — водоемы, частично естественные, а частично полученные путем запруд, существовавшие в Бийске до первой половин XX века. Располагались на территории архиерейского подворья (в настоящее время — территория 23-го микрорайона). В 20-х — 30-х годах, после передачи бывшего подворья под военный городок, они были осушены и засыпаны грунтом.

Болота 
Болото Волчье — находится в промышленной зоне. В 70-х годах предпринимались попытки его осушения для строительства новых корпусов Бийского химического комбината.

Искусственные водоёмы 
 Водохранилище ТЭЦ-1 — искусственный водоём для технологического оборота воды ТЭЦ-1, а также для захоронения твёрдых выбросов (золы, шлака).
 Песчаные карьеры — расположены на левом берегу Бии. Их разработка прекращена в 1970-х годах, а с 1980-х годов они стали популярным местом отдыха бийчан.
 Песчаные карьеры — расположены в промышленной зоне, имеют связь с озером Кругленькое. До 1990-х годов это были режимные объекты. В 1990-х - 2000-х годах в связи с упадком промышленности доступ на эти карьеры стал, де-факто, свободный и они стали привлекать отдыхающих и рыбаков. Так как на берегах и частично в акватории этих карьеров в 1950-1970-х годах захоранивались опасные отходы Бийского химического комбината, в 2010-2014 годах часть их была засыпана, а доступ к ним вновь ограничен.   
 Водопропускной канал «Голубой Дунай» — предназначен для пропуска талых и дождевых вод из нагорной части города и с прилегающих полей через канал в насыпи железнодорожной линии Алтайская-Бийск в русло реки Бия. Канал проходит вдоль улиц Угольная, Трофимова, Верхнецесовская, Стахановская. До 2019 года через водопропускной канал в железнодорожной насыпи между улицами Угольной и Трофимова осуществлялось автомобильное движение.
 Существовавший до середины 1960-х водопропускной канал от Архиерейских прудов, идущий вдоль современных улиц Шевченко и Казанцевых засыпан при строительстве путепровода.

Примечания 

География Бийска
Списки водоёмов России
Водные объекты Алтайского края